De père inconnu est un téléfilm français de Pierre Joassin (1992).
 De père inconnu () est un épisode de la saison 2 de  House (2006).